

Patronyme 

 August Blom (1869-1947), réalisateur danois ;
 Gijs Blom (1987-), acteur néerlandais ;
 Jacqueline Blom (1961-), actrice néerlandaise ;
 Kevin Blom (1974-), arbitre néerlandais de football ;
 Maria Blom (1971-), réalisatrice, dramaturge et scénariste suédoise ;
 Nadine Blom, chanteuse sud-africaine ;
 Rens Blom (1977-), perchiste néerlandais ;
 Viktor Blom (1990-), jouer suédois de poker.

Voir aussi 
Blom peut également faire référence à :
 BLOM, indice boursier.